Рекорди Європи з напівмарафону визнаються Європейською легкоатлетичною асоціацією з-поміж результатів, показаних європейськими легкоатлетками на шосейній дистанції, за умови дотримання встановлених вимог.

Хронологія рекордів

Змішані забіги

Жіночі забіги

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – Напівмарафон (жінки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики – Напівмарафон (жінки)

Примітки

Джерела 

 Рекорди Європи на сайті Європейської легкоатлетичної асоціації  
  

Жінки